Bio Natural Solutions es una empresa de productos postcosecha con sede en Perú. La empresa se enfoca en proporcionar soluciones para prolongar la vida útil de los productos agrícolas mediante el uso de tecnologías de recubrimientos comestibles. Estos recubrimientos son hechos a partir de la reutilización de residuos orgánicos y tienen como objetivo aumentar la durabilidad de frutas y verduras sin afectar su sabor ni su apariencia. También ha recibido reconocimiento por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social en sus operaciones.

Véase también 

 Cera de carnaúba
 Agente de recubrimiento

Enlaces externos 

 Sitio web oficial